Thöl ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Heinrich Thöl (1845–1909), deutscher Reichsgerichtsrat
 Heinrich Thöl (1807–1884), deutscher Rechtsgelehrter und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Peter Thol (* 1955), deutscher Maler

Siehe auch:

 Döhl